gromada Wołyńce (powiat siedlecki)
 gromada Wołyńce (powiat sokólski)